

Sigle 

 Clockwise – in senso orario

Continuous Wave – modo di trasmissione del codice Morse usato dai radioamatori
 CW: calendar week – settimana del calendario

Codici 
 CW – codice vettore IATA di Air Marshall Islands
 CW – codice FIPS 10-4 delle Isole Cook
 CW – codice ISO 3166-2:IE della contea di Carlow (Repubblica d'Irlanda)
 cw – Clan War

Altro 
 cW – simbolo del centiWatt
 CW – targa automobilistica di Calw (Germania)
 CW – targa automobilistica di Włocławek (Polonia)
 The CW – network televisivo statunitense
 CW complex – concetto matematico in topologia algebrica